Села:
 Лебединське — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Лебединське — Донецька область, Волноваський район